Gminy w USA:
 Rich (ang. Rich Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Rich (ang. Rich Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Anderson
 Rich (ang. Rich Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lapeer
 Rich (ang. Rich Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Rich (ang. Rich County) – w stanie Utah